Van Wyck steht für:

 Personen:
 Charles Van Wyck (1824–1895), US-amerikanischer Politiker
 Robert Anderson Van Wyck (1849–1918), US-amerikanischer Politiker
 William W. Van Wyck (1777–1840), US-amerikanischer Politiker
 Van Wyck Brooks (1886–1963), US-amerikanischer Historiker und Pulitzer-Preisträger

 Orte:
 Van Wyck (South Carolina)

 Straßen:
Van Wyck Expressway, siehe Interstate 678